Црна-Трава () — община в Сербии, входит в Ябланичский округ.

Население общины составляет 1663 человека (2011 год). Занимаемая площадь — 312 км².

Административный центр общины — село Црна-Трава. Община Црна-Трава состоит из 25 населённых пунктов.

Населённые пункты 

 Баинци
 Банковци
 Бистрица
 Брод
 Вус
 Горне-Гаре
 Градска
 Дарковце
 Добро-Поле
 Златанце
 Йовановце
 Кална
 Криви-Дел
 Крстичево
 Млачиште
 Обрадовце
 Острозуб
 Павличина
 Преслап
 Райчетине
 Рупле
 Састав-Река
 Црна-Трава
 Чука
 Ябуковик

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии